Bărăganu se poate referi la:

Unități administrativ-teritoriale din România
 Bărăganu, comună în județul Constanța

Localități din România

 Bărăganu, reședința comunei cu același nume, din județul Constanța
 Bărăganu, sat în județul Ialomița

Vezi și 
 Bărăganul
 Câmpia Bărăganului